Сану — фамилия. Известные носители:

 Сану, Вильфред (род. 1984) — буркинийский футболист.
 Сану, Жермен (род. 1992) — буркинийский футболист.
 Сану, Идрисса (род. 1977) — буркинийский легкоатлет.
  (род. 1979) — буркинийский футболист.
 Сану, Оливье (род. 1975) — буркинийский легкоатлет.
  (род. 1978) — буркинийский футболист.
  (род. 1993) — буркинийский футболист.